Kałuziński ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kałuziński (1952–1997), polnischer Handballspieler
 Eryk Kałuziński (* 1977), polnischer Handballspieler